Брэ́дли (Брэд) Ти́ссен (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Зимние Универсиады: бронза (2013).
 : золото (), серебро (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2019)
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Альбертский университет. Работает разработчиком интернет-приложений () в компании LawDepot.

Женат, жена — Элисон Тиссен (, до замужества ); она тоже кёрлингистка, они в одной команде выиграли .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013
 Team Brendan Bottcher | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Альбертского университета